

Geografia 
Westland (Países Baixos)
Westland (Michigan)
Westland Lynx
Westland Widgeon

Outros 
Westland Helicopters
AgustaWestland EH101
Westland Whirlwind ou  Sikorsky UH-19

Desambiguações de topônimos